ССВ:
 Служебная соединительная ветвь
 Система страхования вкладов
 Судно связи

См. также 
 Соединительная ветвь